Stan kan syfta på:

 Stan – en kortform av namnet Stanley, se Stanley (förnamn)
 Stan – en kortform av namnet Stanislav
 Stan, Bulgarien – en ort och ett distrikt i Bulgarien
 Stan (Eminem) – en låt av rapparen Eminem
 Stan – namnet på ett fossil, se Tyrannosaurus rex
 Stan (Monkey Island) – en datorspelsfigur i spelet Monkey Island
Stan Marsh – en fiktiv karaktär i South Park
Stan Smith – en professionell tennisspelare
 -stan – ett suffix från persiska som betyder plats

Personer 
Stan Lee (1922–2018), amerikansk serieskribent
Stan Mikita (1940–), ishockeyspelare
Stan Musial (1920–2013), baseballspelare 
Stan Rogers (1949–1983), sångare